

Codici 
 HX – codice vettore IATA di Hamburg Airlines

Altro 
 HX – targa automobilistica di Höxter (Germania)
 In esperanto, HX è una grafia alternativa accettata per la lettera Ĥ in mancanza del carattere corrispondente